

Cinema 
 Storie d'amore (The Grass Harp) – film del 1995 diretto da Charles Matthau
 Storie d'amore (Historie miłosne) – film del 1997 diretto da Jerzy Stuhr

Letteratura 
 Storie d'amore – di Plutarco

Musica 
 Storie d'amore – album di Andrea Lo Vecchio del 1968
 Storie d'amore – album de I Vianella del 1975
 Storie d'amore – album di Drupi del 1993
 Storie d'amore – album della Piccola Orchestra Avion Travel del 2000
 Storie d'amore – album di Riccardo Fogli del 2004